Nido di nobili (Дворянское гнездо, Dvorjanskoe gnezdo) è un film del 1914 diretto da Vladimir Rostislavovič Gardin e tratto dal romanzo di Ivan Turgenev.

Trama

Note

Collegamenti esterni 
 

Film drammatici